Monte Andromeda – montagna dell'Alberta (Canada)
 Monte Andromeda – montagna dell'Isola Candlemas (Isole Sandwich Australi)